Матвей Евгеньевич Заседа (род. 9 июня 1999, Хабаровск) — российский хоккеист, нападающий московского «Спартака».

Воспитанник хабаровского «Амура». С 2015 по 2019 год выступал за МХК «Амурские Тигры», 4 сентября 2016 года дебютировал в КХЛ за основную команду «Амур». В сезоне 2018/19 перешёл в систему омского «Авангарда», где выступал за МХК «Омские Ястребы» и сыграл 5 матчей за основную команду.

В сезоне 2019/20 начал играть в ВХЛ, где выступал за следующие клубы: «Ижсталь», «Ермак», «Сокол». В сезоне 2021/22 перешел в воскресенский «Химик».  В настоящее время является игроком московского «Спартака».

Статистика игрока

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Амурские тигры»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Спартак» Москва